Леош Фридль (; родился 1 января 1977 года в Йиндржихув-Градеце, Чехословакия) — чешский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Уимблдон-2001); победитель 16 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Леош — младший из двух детей Драгомиры Фридлевой и Яна Фридля; его сестру зовут Ленка.

Чех в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт, лучший элемент игры — действия на приёме.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1997 году. Специализируется на играх в парном разряде. В 2000 году выигрывает первый парный турнир ATP в Сан-Марино вместе с чехом Томашом Цибульцом. В 2001 году вместе со словацкой теннисисткой Даниэлой Гантуховой ему удаётся выиграть титул на турнире Турнире серии Большого шлема в Уимблдоне в соревнованиях смешанного парного разряда. В финале они переиграли Майка Брайана и Анке Хубер со счётом 4-6, 6-3, 6-2. Вместе с Радеком Штепанеком в августе 2001 ему удаётся дойти до финала на турнире в Лонг-Айленде. В июле 2002 года в паре с Франтишеком Чермаком выигрывает турнир в польском Сопоте, а в сентябре они доходят до финала в Палермо.

Сезон 2003 года они начинают с выхода в финал на турнире в Ченнае. После этого турнира уже вместе с Томашом Цибулецом ему удаётся дойти до финала в Окленде. В феврале Леош Фридль и Франтишек Чермак выходят в финал в Винья-дель-Мар, а в апреле выигрывают в Касабланке. В июле они дважды дошли до финала в Гштаде и Сопоте, а в сентябре они вышли в финал в Палермо. В феврале 2004 года вместе с немцем Томасом Берендом он дошёл до финала в Коста-де-Суп. Со своим постоянным партнёром Франтишеком Чермаком в апреле вышел в финал в Эшториле, а с Томашом Цибулецом в мае на турнире в Санкт-Пёльтене. В июле ему удается выиграть турнир в Кицбюэле совместно с Франтишеком Чермаком, а в августе он выигрывает пятый для себя титул ATP. Произошло это на турнире в Сопоте, где он победил уже второй раз в карьере.

В феврале 2005 года Фридль и Чермак выигрывают два турнира подряд в Буэнос-Айресе и Коста-де-Супе. Также два турнира им удаётся выиграть в апреле. Победы были одержаны в Касабланке и Эшториле. В июне Леош Фридль и Томаш Цибулец доходят до финала на травяном турнире в Хертогенбосе. В июле ему удается выиграть ещё два турнира. Сначала месте с Франтишеком Чермаком в Гштаде, затем с Андреем Павлом в Кицбюэле. В начале 2006 года ему и Франтишеку Чермаку удаётся выйти в финал на турнирах в Сиднее и Винья-дель-Маре, а также победить в Буэнос-Айресе и Акапулько. Вместе с аргентинцем Лукасом Арнольдом Кером он выходит в финал в Эшториле. В августе ему в третий раз удаётся выиграть турнир в Сопоте. В июле уже 2007 года он выигрывает следующий свой турнир в Штутгарте. В 2010 году он одержал победу на турнире в Умаге вместе с Филипом Полашеком.

В 2011 году завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (5)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (32)

Победы (16) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (16)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (49)

Победы (28)

Поражения (21)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (1)

Победа (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Йиндржихув-Градеце
Теннисисты Чехии
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Теннисные тренеры Чехии